Уэ́ркаль-де-Альмери́я () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки)  Большая Альмерия. Занимает площадь 21 км². Население 15628 человек (на 2010 год). Расстояние 5 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Huércal de Almería — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Huércal de Almería — Diputación Provincial de Almería

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии